La Sierra hace referencia a varios artículos:

Lugares
 La Sierra (Hato Mayor), paraje de la provincia Hato Mayor, República Dominicana;

En Colombia
 La Sierra (Cauca), municipio del departamento del Cauca;
 La Sierra (Medellín), barrio perteneciente a la ciudad de Medellín;

En España
 La Sierra (La Fueva), provincia de Huesca;
 La Sierra (Gozón), parroquia del municipio asturiano de Gozón;

Cine
La sierra, documental colombiano de 2004.